Pichlmayr ist der Familienname folgender Personen:

 Franz Pichlmayr (1861–1926), deutscher Klassischer Philologe und Gymnasiallehrer
 Ina Pichlmayr (* 1932), deutsche Anästhesiologin und Medizinprofessorin
 Rudolf Pichlmayr (1932–1997), deutscher Chirurg und Transplantationsmediziner
 Victor Pichlmayr (1927–2012), deutscher TV-Moderator

Siehe auch:
 Pichlmair
 Pichlmayer